Банко може да се отнася за:

 Банко – селище в Гвинея
 Банко – селище в Мали
 Банко – община в Гвинея
 Банко – община в Мали
 Банко – герой от „Макбет“